Цыга́н — представитель цыганского народа мужского пола (женская форма — цыганка).

Носители фамилии 
 Цыган, Богуслав (1964—2018) — польский футболист.
 Цыган, Николай Александрович (род. 1984) — украинский и российский футболист, вратарь.
 Цыган, Яцек (род. 1950) — польский поэт, сценарист, автор мюзиклов.

Произведения 
 «Цыган» — советский кинофильм 1967 года, режиссёр Е. Матвеев.
 «Цыган» — французская криминальная кинодрама, режиссёр Х. Джованни.
 «Цыган» — советский кинофильм 1979 года, режиссёр А. Бланк.
 «Цыгане» — российский немой фильм московского отделения «Братья Пате» (режиссёр А. Мэтр, 1910).

Реки 
 Цыган — река в Свердловской области.

См. также 
 
 
 Дезик и Цыган
 Возвращение Будулая